Jacob Young (ur. 1970) – norweski muzyk
 Jacob Young (ur. 1979) – amerykański aktor i piosenkarz
 Jacob Young (ur. 1993) – brytyjski polityk